Канадская провинция Манитоба включает в себя 116 сельских муниципалитетов. Общая численность населения по результатам переписи 2011 года составляет 259 061 человек.

Список 
}}

Ссылки 
 Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, and census subdivisions (municipalities), 2011 and 2006 censuses. Statistics Canada

 
Административное деление Канады по провинциям и территориям
Сельские муниципалитеты